Rudolphi kan som auktorsförkortning betyda:

 Karl Asmund Rudolphi
 Friedrich Karl Ludwig Rudolphi

Robotskapade auktorsförkortningar